Лядов Анатолій Костянтинович — російський композитор, педагог.
 Лядов Григорій Григорович (1921—1944) — старший льотчик-спостерігач 511-го окремого розвідувального Ясського авіаційного полку (5-а повітряна армія, 2-й Український фронт), Герой Радянського Союзу (1944), капітан.
 Лядов Костянтин Миколайович — російський диригент.
 Лядов Микола — український сценарист.
 Лядов Ростислав Михайлович — український радянський діяч, 1-й секретар Краматорського міськкому КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання. 
 Лядов Юрій Григорович — білоруський біатлоніст, учасник чемпіонатів світу з біатлону, учасник етапів кубка світу з біатлону.

Лядова 
 Лядова Людмила Олексіївна (нар. 1925) — радянський і російський композитор, співачка. Народна артистка РРФСР (1984), лауреат Державних премій РРФСР і СРСР.
 Лядова Олена Ігорівна (нар. 1980) — російська актриса театру і кіно. 
російські прізвища